Achillobator — ящеротазовий динозавр родини дромеозаврид (Dromaeosauridae), що існував наприкінці крейдового періоду, 97-83 млн років тому, в Східні Азії. Описано один вид — Achillobator giganticus.

Скам'янілості 

Рештки динозавра знайдені у 1989 році у відкладеннях формації Баян-Шире на сході пустелі Гобі в Монголії. Було виявлено ліву частину верхньої щелепи з дев'ятьма зубами та двома альвеолами; чотири шийних, три спинних і сім каудальних хребців; майже повний тазовий пояс; обидві стегнові та ліву великогомілкову кістки; ліві III і IV плеснові кістки; фаланги кінцівок; права лопатка і коракоїд; ізольована променева кістка; два ребра та каудальні шеврони. На основі решток у 1999 році монгольським палеонтологом Алтангерелем Перле та американськими палеонтологами Марком Нореллом і Джимом Кларком описано нові вид та рід динозаврів.

Опис 
Це був хижий двоногий динозавр. Тіло завдовжки 5-6 м, вага — 250—300 кг. Стегнова кістка довша великогомілкової (рідкісна риса у дромеозаврид), сягає завдовжки 50,5 см.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, яка розроблена у 2015 році палеонтологами Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson, and Robert Bakker, що показує родинні зв'язки Tsaagan у родині дромеозаврових:

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1999